Der MUKS Tomaszów Mazowiecki (Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tomaszów Mazowiecki) ist ein polnischer Frauenfußballverein in der polnischen Stadt Tomaszów Mazowiecki. Der Verein wurde 1997 gegründet und schaffte es zur Saison 2011/12 erstmals in die Ekstraliga Kobiet, die höchste polnische Frauenfußballliga.

Vereinsinformationen 
 Adresse: ul. Stolarska 21, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Erfolge 
 2005/06: Aufstieg in die 1. Liga Kobiet
 2011/12: Aufstieg in die Ekstraliga Kobiet

Bilanz 

 2007/08: Aufstieg 1. Runde gegen MUKS Praga Warszawa (1:2) verloren.
 2007/08: Aufstieg 2. Runde gegen AZS PWSZ Biała Podlaska (0:2 - 1:1) verloren.

Weblinks 
 Profil auf www.90minut.pl (polnisch)
 http://dargfil.vernet.pl/
 http://dargfil.futbolowo.pl/

Polnischer Frauenfußballverein
Fußballverein aus der Woiwodschaft Łódź
Tomaszów Mazowiecki
Gegründet 1997